Galleria d'arte moderna – pinacoteca incentrata prevalentemente sull'arte del XIX e XX secolo e saltuariamente anche sull'arte contemporanea
 Galleria d'arte moderna – museo ospitato in palazzo Pitti a Firenze
 Galleria d'arte moderna – museo che fa parte del polo museale di Nervi a Genova
 Galleria d'arte moderna – museo di arte contemporanea a Novara